Turku PS (offiziell: Turun Palloseura (finnisch für Turkuer Ballgesellschaft) oder kurz TPS) ist ein finnischer Fußballverein aus der Küstenstadt Turku (schwedisch Åbo). Gegründet wurde er 1922. Die Vereinsfarben sind Schwarz und Weiß. Der Klub spielt im 9372 Zuschauer fassenden Veritas-Stadion (Kupittaa), in dem auch der Stadtrivale Inter Turku spielt.

Geschichte 
Schon kurz nach der Gründung löste TPS Åbo IFK als Nummer 1 in der Stadt ab und wurde 1928 zum ersten Mal finnischer Meister. In den Jahren 1939, 1941 und 1949 konnte ebenfalls der Meistertitel erreicht werden. In den 1950er-Jahren folgte eine Durststrecke und für fünf Jahre der Gang in die 2. Liga. Nach dem Wiederaufstieg holte TPS in Jahren 1968, 1971, 1972 und 1975 den Titel. Den ersten Pokalsieg feierte der Verein 1991. Auch 1994 konnte der finnische Pokal gewonnen werden. Am Ende der Saison 2014 stieg der TPS in die Ykkönen ab. Nach zwischenzeitlichem Wiederauf- und -abstieg scheiterte TPS 2016 in zwei Relegationsspielen um den Aufstieg in höchste finnische Spielklasse, die Veikkausliiga, an Inter Turku (0:0, 0:2).

Mit der Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1969 trat Turku zum ersten Mal auf internationalem Parkett auf. Der größte internationale Erfolg war ein 1:0 bei Inter Mailand in der 2. Runde des UEFA-Pokal 1987/88. Man schied dennoch aus.

Europapokalbilanz

Erfolge 
 Finnische Meisterschaft
 Meister (8×)
 im Pokalmodus (1×): 1928
 im Ligamodus (7×): 1939, 1941, 1949, 1968, 1971, 1972, 1975
 Vizemeister (12×)
 im Pokalmodus (3×): 1923, 1925, 1926
 im Ligamodus (9×): 1930, 1938, 1944, 1946, 1948, 1960, 1984, 1986, 1989
 Finnischer Pokal
 Pokalsieger (3×): 1991, 1994, 2010
 Finalist (5×): 1965, 1979, 1996, 1997, 2005
 Finnischer Ligapokal
 Ligapokalsieger (1×): 2012
 Finalist (1×): 2008

Trainer 
  Mika Laurikainen (2001–2003, 2014–)
  Mixu Paatelainen (2006–2008)

Weblinks 
 Offizielle Website (finnisch)

Finnischer Fußballverein
 
Gegründet 1922
Organisation (Turku)